Филант (, gen. Φύλαντος, Phylas) в гръцката митология може да се отнася за:

 Филант, цар на Ефира, родина на Дриопите. Херакъл го напада и убива. Филант има две дъщери, Меда и Астиоха.

 Филант, син на Антиох и внук на Херакъл и пра-правнук на предния. С Лайпефилена, дъщеря на Йолай, той става баща на Хипот и на Теро.

 Филант, баща на Полимела, майка на Евдор от Хермес.

Източници 
 Аполодор, 2, 7, 6; 2, 7, 8; 2. 8. 3; Епитом III, 13
 Павзаний, Description of Greece, 4. 36. 9; 1. 5. 2 = 10. 10. 1; 9. 40. 6
 Омир, Илиада, 16. 180 – 195

Древногръцка митология
Хераклиди
Митични древногръцки царе